Абдулла Насруллахи (; XVI век) — староузбекский историк государства Шейбанидов.

Деятельность 
Полное имя Абдаллах ибн Мухаммад Али Насраллахи по «Бахр ал-асрар» — Маулана Абдаллах бен Али, или Абдаллах Балхи, так как был родом из Балха.

Он писал на староузбекском языке.

Служил при дворе потомка Мирзо Улугбека узбекского правителя Кельди Мухаммада по поручению которого он написал своё произведение.
Основное сочинение — «Сливки летописей» (Зубдат ал-асар). Первым это сочинение изучал В.В. Бартольд. В 1902 г., В. Бартольд ознакомился со списком «Зубдат ал-асар», хранившимся в собрании рукописей В.Л. Вяткина. «Зубдат ал-асар» — сочинение типа всемирных историй, в которых материал излагается по главам, а главы выделяются по мусульманским правившим династиям. Изложение событий доводится до 1525 г., то есть до года смерти Суюнчходжа-хана.

Источниками для написания «Зубдат ал-асар» послужили «Зафар-наме» Шараф ад-Дина Али Йазди, «Раузат ас-сафа» Мирхонда, «Хуласат ал-ахбар» Хондемира, «Джуш-у Хуруш» Шайх Махмуд Занги-йи Аджам, «Киран-и са’дайн». В числе источников называется ещё «Та’рих-и хани», «хроника, составленная уйгурскими бахшиями по-уйгурски и уйгурским письмом…».

Примечания

Источники 
 Б. А. Ахмедов. Государство кочевых узбеков. Наука, 1965.
 Материалы по истории казахских ханств XV—XVIII веков. (Извлечения из персидских и тюркских сочинений). Алма-Ата. Наука. 1969

Историки Узбекистана
Историки эпохи Шейбанидов
Историки XVI века
История Центральной Азии
История Узбекистана
Историки Бухарского ханства
Учёные Бухарского ханства
Деятели культуры и искусства Узбекских ханств